Orica kan syfta på:

 Orica (företag), ett multinationellt företag som tillverkar civila sprängämnen
 Orica albovirgulata, en skalbaggsart

Geografi

Honduras 

 Orica (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Orica (ort), Departamento de Francisco Morazán,